Le tournoi de tennis de Québec est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2014, classée en catégorie International, se dispute du 8 au .

Mirjana Lučić-Baroni remporte le simple dames. En finale, elle bat Venus Williams, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Lucie Hradecká et Mirjana Lučić-Baroni.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Québec
 Saison 2014 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2014
Québec
Sport au Québec en 2014
Tennis en septembre 2014